Kazimierz III – książę mazowiecki
 Kazimierz III – książę gniewkowski
 Kazimierz III – książę szczeciński
 Kazimierz III Wielki – król Polski 1333-1370

Zobacz też: Kazimierz I, Kazimierz II, Kazimierz IV